Il National Invitation Tournament 1973 fu la 36ª edizione del torneo. Venne vinto dalla Virginia Polytechnic Institute and State University; il  miglior giocatore fu John Shumate.

Squadre

Risultati

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 1973
1973